Kostelů zasvěcených svatým Třem králům je více; následující seznam řazený abecedně podle místa není úplný.

Česká republika 
 Kostel Tří králů (Břidličná)
 Kostel Tří králů (Libouchec)
 Kostel Tří králů (Mnichovo Hradiště)
 Kostel Tří králů (Ostružná)
 Kostel Tří králů (Stanovice)

Externí odkazy